Bánffy Ferenc (1692–1759) krasznai főispán
 Bánffy Ferenc (1784–1839)
 Bánffy Ferenc (1869–1938) publicista, irodalompártoló
 Bánffy Ferenc (1936–1994)